Grahmann ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Grahmann (1890−nach 1945), deutscher Lehrer und nationalsozialistischer Funktionär
 Charles Victor Grahmann (1931–2018), Bischof von Dallas
 Rudolf Grahmann (1888–1962), deutscher Geologe

Siehe auch:

 Gramann
 Kramann